Eucoila är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1833. Eucoila ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Glattsteklar
Eucoila